

Cinema 
 L'ultimo valzer (Der letzte Walzer) – film tedesco del 1927 diretto da Arthur Robison.
 L'ultimo valzer (The Last Waltz) – film statunitense del 1978 diretto da Martin Scorsese.
 L'ultimo valzer (Opernball) – film per la televisione tedesco del 1998 diretto da Urs Egger.

Musica 
 L'ultimo valzer – singolo di Aida Nola del 1967.
 L'ultimo valzer – singolo di Franco Talò del 1967.
 L'ultimo valzer – singolo di Dalida del 1968.

Televisione 
 L'ultimo valzer – programma televisivo italiano del 1999 trasmesso da Rai 2.
 Ultimo valzer – episodio del 2007 della serie televisiva italiana La stagione dei delitti.

Pagine correlate 
Der letzte Walzer
The Last Waltz